Рыболовная сеть — плетёное из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве. 

Сетные снасти бывают двух типов — объячеивающие и отцеживающие.

Объячеивающие орудия лова. Принцип действия объячеивающей сети, обычно так и называемой «рыболовной сетью», или «жаберной сетью», основан на том, что сетное полотно выставляют вертикально на пути следования рыбы, которая, пытаясь пройти сквозь сеть, запутывается в ячее — объячеивается. Попадающая в сеть рыба, если она больше расстояний между узлами сети, запутывается в ячее сети жаберными крышками тем сильнее, чем сильнее пытается выбраться. Выборка рыбы из жаберной сети нередко сопряжена с определёнными трудностями, связанными с распутыванием из ячеи каждой отдельной рыбы.

Отцеживающие орудия лова. Принцип действия отцеживающей рыболовной сети основан на задерживании (обмётывании) рыбы на определённом участке акватории относительно мелкоячеистым сетным полотном, и процеживании воды сквозь ячею при выборке сети с уловом на берег или на борт судна. При этом объячеивание рыбы крайне нежелательно, так как затрудняет выборку запутавшейся рыбы. Подобная крупная отцеживающая рыболовная сеть обычно называется «неводом». К мелким отцеживающим сетям относятся также «паук» и бредень. К отдельной подгруппе отцеживающих сетей относится рыболовный трал — орудие лова в виде сетного мешка, буксируемого судном в толще воды (пелагический, или разноглубинный трал) или по поверхности грунта (донный трал).

См. также 
 Закол
 Дрифтерная катастрофа
 Дрифтерный лов

Примечания

Литература 
 Даль В. И. «Толковый словарь живого великорусского языка» (тт. 1-4, 1863-66)
 «Исследованию рыболовства в северо-западных озерах», издательство Министерства государственного имущества, , 1876
 
 
 
 
 Павлов Д. С., Сабуренков E. H., «Скорости и особенности движения рыб».-В сб.: «Основные особенности поведения и ориентации рыб». : изд-во Наука, 1974, с. 155-187.

Ссылки 
 История появления рыболовных сетей

Орудия рыболовства